Bhagwati ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Bhagwati (* 1968), deutsche Ethnologin und Kunsthistorikerin
 Jagdish Bhagwati (* 1934), indischer Ökonom
 Prafullachandra Natwarlal Bhagwati (1921–2017), indischer Jurist
 Sandeep Bhagwati (* 1963), deutsch-indischer Komponist

Bhagwati bezeichnet:
 Bhagwathi (Arghakhanchi, Nepal), Stadt im Distrikt Arghakhanchi in Nepal
 Bhagwathi (Darchula, Nepal), Stadt im Distrikt Darchula in Nepal